Der Mitropapokal 1962 war die 22. Auflage des Fußballwettbewerbs. Vasas SC gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen FC Bologna.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1962 auf www.rsssf.com

1962
Fußballsaison 1962